Brown County kan syfta på flera olika countyn i USA:

 Brown County, Illinois 
 Brown County, Indiana
 Brown County, Kansas
 Brown County, Minnesota 
 Brown County, Nebraska 
 Brown County, Ohio
 Brown County, South Dakota 
 Brown County, Texas 
 Brown County, Wisconsin